

Girone D

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Pro Seconda Divisione 2013-2014.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Qualificata per i play-off nazionali.
      Retrocessa in Eccellenza 2013-2014.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa 
In caso di pari punti per promozioni o retrocessioni si disputava uno spareggio.

Note
Il Riccione ha scontato 1 punto di penalizzazione.

Il Real SPAL è stato poi ripescato in Lega Pro Seconda Divisione 2013-2014 a seguito della fusione con la .

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out

Girone E

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Pro Seconda Divisione 2013-2014.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Qualificata per i play-off nazionali.
      Retrocessa in Eccellenza 2013-2014.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa 
In caso di pari punti per promozioni o retrocessioni si disputava uno spareggio.

Note
Il Pontevecchio è stato poi ripescato in Serie D 2013-2014.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out 
In questo girone si è disputato un solo play-out in quanto il distacco fra terzultima e sestultima è stato superiore a 8 punti.

Girone F

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Pro Seconda Divisione 2013-2014.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Qualificata per i play-off nazionali.
      Retrocessa in Eccellenza 2013-2014.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa 
In caso di pari punti per promozioni o retrocessioni si disputava uno spareggio.

Note
L'R.C. Angolana e la Recanatese sono state pi ripescate in Serie D 2013-2014.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out 
In questo girone si è disputato un solo play-out in quanto il distacco fra terzultima e sestultima è stato superiore a 8 punti.

Note

Voci correlate 
Serie D 2012-2013
Serie D 2012-2013 (gironi A-B-C)
Serie D 2012-2013 (gironi G-H-I)
Coppa Italia Serie D 2012-2013

Calcio nel 2013
2012